Szlachectwo zobowiązuje (Noblesse oblige) – słynna francuska maksyma
  Szlachectwo zobowiązuje (Kind Hearts and Coronets) – brytyjski film 1949 roku